Dolby může označovat:

 Dolby Laboratories – firma zabývající se výzkumem audiotechniky a reprodukce
 Dolby NR – analogový systém potlačení šumu vyvinutý společností Dolby Laboratories

příjmení osob
 Ray Dolby – americký vynálezce, zakladatel Dolby Laboratories
 Thomas Dolby – anglický muzikant
 Tom Dolby – americký spisovatel